Un talisman est un objet supposé éloigner le mauvais sort selon la croyance populaire et les superstitions qui y sont liées.
 voir les talismans dans le taoïsme.

Talisman peut aussi faire référence à :

Littérature 
 Le Talisman (The Talisman), roman de Walter Scott publié en 1825. 
 Le Talisman, livre biographique de Marcel Dassault publié en 1970. 
 Le Talisman (The Talisman), roman de Stephen King et Peter Straub publié en 1984. 
 Le Talisman (Dragonfly in Amber), roman de Diana Gabaldon publié en 1992, deuxième roman de la saga Outlander. 
 Le Talisman de Nergal, série de romans de fantasy d'Hervé Gagnon.
 Talisman, super-héroïne de l'Univers Marvel dans Division Alpha.

Cinéma 
 Le Talisman, est un film hongkongais et taïwanais réalisé par Peter Pau en 2002.

Art 
 Le Talisman (1888), peinture de Paul Sérusier représentative du mouvement nabi. 
 Le Talisman, monument dédié aux victimes de l'amiante à Condé-Sur-Noireau (Calvados), sculpté par Laurent Depierre.

Musique 
 Le Talisman, ballet de Riccardo Drigo (1889)
 Talisman, groupe de variété français du début des années 2000 ;
 Talisman, groupe de hard rock suédois.

Transports 
 La Renault Talisman, automobile produite par la marque Renault qui fait référence à :
 un concept-car coupé dévoilé en 2001 au Salon de l'automobile de Francfort. 
 un dérivé Renault de la Samsung SM7 vendu en Chine de 2012 à 2016. 
 la remplaçante des Laguna III et Latitude, dévoilée en 2015. 
 Le Talisman, aviso de la marine nationale française chargée de l'exploration géologique, biologique et hydrologique, dans l'océan Atlantique et en mer Méditerranée, à la fin du .
 Le HMS Talisman, sous-marin de classe T de la Royal Navy.

Autre 
 Talisman, jeu de société édité par Games Workshop. 
 Talisman Energy, société canadienne œuvrant dans les hydrocarbures.

Homonymie de titre